Tadolini ist der Familienname folgender Personen: 

 Adamo Tadolini (1788–1868), italienischer Bildhauer
 Eugenia Tadolini (1808–1872), italienische Opernsängerin
 Giovanni Tadolini (1789–1872), italienischer Komponist und Gesangslehrer
 Scipione Tadolini (1822–1893), italienischer Bildhauer